Уминьска () — польская фамилия. Известные носители:

 Уминьска, Евгения (1910—1980) — польская скрипачка.
 Уминьска, Станислава (1901—1977) — польская актриса.